Noord-Jutland (provincie) (voormalig)
Noord-Jutland (regio)